Kostel svaté Máří Magdaleny je barokní kostel  v Mařenicích v podhůří Lužických hor v okrese Česká Lípa, postavený koncem 17. století a přestavěný v letech 1714 až 1720. Náleží pod římskokatolickou farnost Mařenice a je chráněn jako kulturní památka.

Základní informace 

Původní kostel stál na návrší v obci od konce 17. století. Mařenice počátkem 18. století patřily pod Zákupské panství, jež patřilo bohaté a zbožné toskánské velkovévodkyni Anně Marii Františce. Kolem roku 1700 svým nákladem nechala kostel zcela přestavět podle plánů Octaviána Broggia. Tehdy získal obě věže. V druhé půli 19. století byl kostel upraven do pseudobarokní stávající podoby. Za budovou kostela je oblouk zdiva s obrazy křížové cesty z roku 1807.

Po roce 1945 začal kostel chátrat. V roce 1961 měl být zbourán, jeho zařízení bylo zcela zničeno, Až po roce 1989 došlo k jeho postupné opravě.

Varhany 
Do kostela byly přesunuty varhany z roku 1884 od varhanáře Antona Fellera z Libouche. Varhany sloužily svému účelu až do roku 1987 v kostele svatého Michaela v Libkovicích.

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam kulturních památek v okrese Česká Lípa

Externí odkazy 
 
 Pořad bohoslužeb v kostele sv. Máří Magdalény, Mařenice (katalog biskupství litoměřického)
 Program NOCI KOSTELŮ, Mařenice, kostel sv. Marie Magdalény
 Web obce Mařenice
 Web Atlas Česka

Mařenice
Mařenice
Kulturní památky v okrese Česká Lípa
Mařenice
Mařenice
Mařenice
Postaveno v Česku 1720
Stavby Octavia Broggia